El término Rebollar puede hacer referencia a:

Definición 
 Rebollo, o roble rebollo, es el nombre común del árbol Quercus pyrenaica, y por tanto, rebollar es un lugar poblado por ella.

Municipios 
 Rebollar, en la provincia de Cáceres, Extremadura, España.
 Rebollar, en la provincia de Soria, Castilla y León, España.

Localidades 
 Rebollar, perteneciente al municipio de San Pedro de Gaíllos, en la provincia de Segovia, Castilla y León, España.
 El Rebollar, perteneciente al municipio de Requena, en la provincia de Valencia, Comunidad Valenciana, España.
El Rebollar, perteneciente al municipio de Merindad de Sotoscueva, en la provincia de Burgos, Castilla y León, España.
 Rebollar de Ebro, perteneciente al municipio de Valderredible, en Cantabria, España.

Otros 
 El Rebollar, un barrio de la parroquia de Santiago, en el concejo de Sariego, Asturias, España.
 El Rebollar, una comarca de la provincia de Salamanca, en Castilla y León, España.
 El Rebollar, un espacio natural protegido de la provincia de Salamanca, en Castilla y León, España.